Спутник е съветска космическа програма, целяща изстрелването на изкуствени спътници в космическото пространство. Думата може да се отнася също за:

 Спутник-1 - първият изкуствен спътник на Земята;
 Спутник (селище) - село в Мурманска област, Русия;
 ТВ 2 Спутник – датски телевизионен канал;
 16260 Спутник – астероид;
 Спутник (криза) - повратна точка в Студената война;